Думата когнитивизъм е използвана по няколко начина:

 В етиката – това е философското гледище, че етичните изречения изразяват пропозиции и следователно са способни да бъдат верни или грешни. Тоест по-обобщаващо, когнитивизма по отношение на която и да било област на дискурса е позицията, че изреченията, които се използват в този дискурс са възприемаеми (), което ще рече, че са носещи смисъл и способни да бъдат верни или грешни.
 В естетиката, когнитивизъм е разбирането, че творба на изкуствто е стойностна, ако допринася със знание.
 В психологията – това е подхода за разбирането на ума, който твърди, че умствената функция може да бъде разбрана, като „вътрешна“ ролево-обвързана манипулация от символи.
 Когнитивност (), изучаването на човешкия ум (неанатомично).

Когнитивна наука